U.S. National Championships 1899 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1899 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 14–21 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 21–24 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to dziewiętnasta edycja turnieju męskiego i trzynasta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1899 w Ameryce Północnej
1899 w tenisie ziemnym
US Open według lat